Central Park West steht für:

 Central Park West, ein Teil der Eighth Avenue (Manhattan) in Manhattan, New York City
 Central Park West (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (1995–1996)
 Central Park West (Theaterstück), ein Theaterstück von Woody Allen (1995)
Siehe auch:
 Park West